MCD-2 is een lijn van het stadsgewestelijk spoornet van de Russische hoofdstad Moskou. De lijn is 80 km lang en is geopend op 21 november 2019. De treindienst maakt gebruik van spoorlijnen van de MZD, een dochterbedrijf van de RZD. De stations zijn voor het grootste deel opgeknapte voorstadsstations, de rest is nieuwbouw ten behoeve van het stadsgewestelijknet.

Stations

 De sorteerwaarde van de foto is de ligging langs de lijn
Stadsgewestelijke spoorlijn